Натуральне число 1272
 1272 рік до нашої ери
 1272 рік нашої ери